Albani ist der Familienname folgender Personen:
 Abderrazak El Albani, französisch-marokkanischer Sedimentologe und Paläontologe
 Aldo Albani (* 1941), italienischer Maler
 Alessandro Albani (1692–1779), italienischer Kardinal
 Andrea Albani (1960–1994), spanische Schauspielerin
 Annibale Albani (1682–1751), italienischer Kardinal
 Antonio Albani (1656–um 1691/1701), italienischer Maler
 Bernd Albani (* 1944), deutscher Pfarrer und Friedensaktivist

 Concesio Albani († 1880), italienischer Bildhauer
 Constantin Albani (* 1938), rumänischer Maler und Bühnenbildner
 Elsa Albani (1921–2004), italienische Schauspielerin
 Emma Albani (1847–1930), kanadische Sopranistin
 Francesco Albani (1578–1660), italienischer Maler
 Francesco Albani (Bildhauer), italienischer Bildhauer im 16. Jahrhundert
 Franco Albani (1905–1977), italienischer Architekt
 François Albani, italienischer Juwelier im 19. Jahrhundert
 Gian Girolamo Albani (1504–1591), italienischer Kardinal
 Giorgio Albani (1929–2015), italienischer Radrennfahrer

 Giuseppe Albani (1750–1834), italienischer Kardinal
 Guerrino Albani (* 1954), san-marinesischer Fußballspieler

 Lodovico Albani († 1577), italienischer Steinmetz
 Malatesta Albani, italienischer Maler im 17. Jahrhundert
 Marcella Albani (1899–1959), italienische Schauspielerin und Autorin
 Marcello Albani (1905–1980?), italienischer Filmregisseur
 Matthias Albani (1621–1712), österreichischer Geigenbauer
 Muhammad Nāsir ad-Dīn al-Albānī (1914–1999), islamischer (sunnitischer) Hadith-Gelehrter
 Nicola Albani (* 1981), san-marinesischer Fußballspieler
 Paolo Albani, italienischer Maler im 18. Jahrhundert
 Pietro Albani († 1824), italienischer Goldschmied
 Robert Albani (1812–1876), deutscher Gymnasiallehrer und Schuldirektor
 Santo di Cristoforo Albani, italienischer Maler im 18. Jahrhundert
 Sigismondo Albani, italienischer Maler im 17. Jahrhundert
 Stephan Albani (* 1968), deutscher Politiker (CDU)

Albani steht zudem für:
 Albani (Adelsgeschlecht)
 Albani, Volk in Albania im östlichen Kaukasus
 Colli Albani, der italienische Name der Albaner Berge
 St. Albani (Göttingen), Kirche
 Albani, Marke der Brauerei Royal Unibrew
 Albanifest, Altstadtfest in Winterthur
 Albani-Psalter
 Albani-Friedhof
 Albani Arena
 Albani Motor Constructions, ehemaliger australischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Albania (Begriffsklärung)
 Albany